Hüneburg heißen die folgenden Burganlagen:
Hüneburg (Elsass), Frankreich
Hüneburg (Schnellmannshausen), im thüringischen Wartburgkreis,  Deutschland
Hüneburg (Wechmar), im thüringischen Landkreis Gotha, Deutschland

Siehe auch
Hünenburg